{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (95901) - || 2003 HY22 || 26 april 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95902) - || 2003 HL24 || 28 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95903) - || 2003 HC27 || 27 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95904) - || 2003 HO29 || 28 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95905) - || 2003 HE30 || 28 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95906) - || 2003 HJ30 || 28 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95907) - || 2003 HE31 || 26 april 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95908) - || 2003 HX31 || 28 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95909) - || 2003 HN32 || 28 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95910) - || 2003 HE36 || 27 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95911) - || 2003 HK39 || 29 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95912) - || 2003 HN40 || 29 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95913) - || 2003 HE41 || 29 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95914) - || 2003 HT41 || 29 april 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95915) - || 2003 HM46 || 28 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95916) - || 2003 HU47 || 30 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95917) - || 2003 HM48 || 30 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95918) - || 2003 HQ48 || 30 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95919) - || 2003 HC51 || 28 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95920) - || 2003 HJ52 || 30 april 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95921) - || 2003 HJ53 || 30 april 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (95922) - || 2003 HK54 || 24 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95923) - || 2003 HN55 || 27 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95924) - || 2003 JT3 || 2 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95925) - || 2003 JF7 || 1 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95926) - || 2003 JC9 || 2 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95927) - || 2003 JP9 || 3 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95928) Tonycook || 2003 JO13 || 7 maart 2003 || Catalina || CSS
|-
| (95929) - || 2003 JG14 || 8 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95930) - || 2003 JC16 || 8 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95931) - || 2003 JT16 || 11 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95932) - || 2003 JE17 || 8 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95933) - || 2003 KF || 20 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95934) - || 2003 KM2 || 22 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95935) Grego || 2003 KU8 || 25 maart 2003 || Catalina || CSS
|-
| (95936) - || 2003 KG17 || 26 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95937) - || 2003 KY18 || 28 maart 2003 || Needville || J. Dellinger
|-
| (95938) - || 2003 KJ20 || 31 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95939) Thagnesland || 2003 KL20 || 30 maart 2003 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| (95940) - || 2003 LT2 || 1 juni 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (95941) - || 2003 LX3 || 5 juni 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (95942) - || 2003 LU5 || 4 juni 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (95943) - || 2003 LY6 || 9 juni 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (95944) - || 2003 MN2 || 23 juni 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95945) - || 2003 MG5 || 26 juni 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95946) - || 2003 MP7 || 27 juni 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95947) - || 2003 NG1 || 1 juli 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95948) - || 2003 OS7 || 25 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95949) - || 2003 OX18 || 30 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95950) - || 2003 OZ18 || 30 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95951) Ernestopalomba || 2003 QG6 || 18 augustus 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (95952) - || 2003 QP12 || 22 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95953) - || 2003 QV19 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95954) Bayzoltán || 2003 QQ29 || 23 augustus 2003 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, B. Sipőcz
|-
| (95955) Claragianni || 2003 QX32 || 21 augustus 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (95956) - || 2003 RG12 || 13 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95957) - || 2003 SU101 || 20 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95958) - || 2003 SW167 || 23 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95959) Covadonga || 2003 SU224 || 28 september 2003 || La Cañada || J. Lacruz
|-
| (95960) - || 2003 SX282 || 20 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95961) - || 2003 UF185 || 21 oktober 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95962) Copito || 2003 WZ87 || 19 november 2003 || Begues || Begues
|-
| (95963) - || 2004 KE4 || 16 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (95964) - || 2004 KL6 || 17 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (95965) - || 2004 KP16 || 27 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95966) - || 2004 KW16 || 27 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95967) - || 2004 LZ3 || 10 juni 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (95968) - || 2004 LR8 || 12 juni 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (95969) - || 2004 LS8 || 12 juni 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (95970) - || 2004 LT8 || 12 juni 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (95971) - || 2004 LU8 || 12 juni 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (95972) - || 2004 LX8 || 12 juni 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (95973) - || 2004 LQ16 || 13 juni 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (95974) - || 2004 LU17 || 14 juni 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (95975) - || 2004 LX17 || 14 juni 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (95976) - || 2004 LY17 || 14 juni 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (95977) - || 2004 LY21 || 12 juni 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95978) - || 2004 LT22 || 14 juni 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (95979) - || 2004 LZ25 || 15 juni 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (95980) Haroldhill || 2004 LE30 || 14 juni 2004 || Catalina || CSS
|-
| (95981) - || 2004 LK30 || 13 juni 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (95982) Beish || 2004 MH6 || 19 juni 2004 || Catalina || CSS
|-
| (95983) - || 2004 MB7 || 22 juni 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95984) - || 2004 NT1 || 9 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (95985) - || 2004 NV1 || 9 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (95986) - || 2004 NU2 || 10 juli 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (95987) - || 2004 NH3 || 11 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (95988) - || 2004 NJ4 || 14 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (95989) - || 2004 NT4 || 9 juli 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (95990) - || 2004 NC7 || 11 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (95991) - || 2004 ND7 || 11 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (95992) - || 2004 NF8 || 11 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (95993) - || 2004 NG10 || 9 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (95994) - || 2004 NB11 || 10 juli 2004 || Catalina || CSS
|-
| (95995) - || 2004 NC11 || 10 juli 2004 || Catalina || CSS
|-
| (95996) - || 2004 NR12 || 11 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (95997) - || 2004 NZ16 || 11 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (95998) - || 2004 NP17 || 11 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (95999) - || 2004 NX21 || 15 juli 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (96000) - || 2004 NU22 || 11 juli 2004 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten